Lyon